Internazionali d'Italia 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Foro Italico i Rom, Italien i perioden 12. - 19. maj 2019. Det var den 76. udgave af Internazionali d'Italia, og det var sæsonens femte turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2019 og sæsonens anden turnering i kategorien WTA Premier 5 på kvindernes WTA Tour 2019. På grund af et sponsorat fra banken Banca Nazionale del Lavoro (BNL) blev turneringen afviklet under navnet Internazionali BNL d'Italia.

Herresingletitlen blev vundet af Rafael Nadal, som dermed vandt turneringen for niende gang, hvilket var ny rekord, men det var hans første ATP-titel i 2019. I finalen besejrede han Novak Djokovic med 6-0, 4-6, 6-1 og sikrede sig dermed den 34. ATP Tour Masters 1000-titel, hvorved han overtog rekorden for flest Masters 1000-titler i herresingle, som han indtil da havde delt med netop Djokovic. Det var spanierens 50. ATP Masters 1000-finale, men det var første gang, at Nadal deltog i Internazionali d'Italia uden at have vundet en titel tidligere på sæsonen.

I damesingleturneringen sejrede Karolína Plíšková i finalen med 6-3, 6-4 over Johanna Konta. Sejren var Plíškovás anden WTA-titel i 2019, og den medførte, at hun hoppede fra syvende- til andenpladsen på WTA's verdensrangliste. Det var hendes anden WTA-titel i 2019 og den 13. i karrieren, og det var endvidere hendes største titel indtil da på grus, eftersom hendes eneste tidligere turneringssejr på grus havde været i Stuttgart i 2018. Hun blev samtidig den første tjekkiske vinder af titlen, siden Regina Maršíková vandt den i 1978.

Herredoubletitlen gik for andet år i træk til Juan Sebastián Cabal og Robert Farah, som i finalen vandt over Raven Klaasen og Michael Venus med 6-1, 6-3, og det colombianske par vandt dermed deres anden Masters 1000-titel og 13. ATP-titel i alt som makkere. Cabal og Farah blev der første par, der forsvarede deres titel i herredouble i Rom, siden Guy Forget og Yannick Noah udførte samme bedrift i 1986 og 1987. Parret havde kvartfinalen afværget fire matchbolde mod Bob Bryan og Mike Bryan.

Sejren i damedoublerækken gik til Ashleigh Barty og Viktorija Azarenka, der i finalen vandt med 4-6, 6-0, [10-3] over Anna-Lena Grönefeld og Demi Schuurs. Dermed vandt Barty titel for andet år i træk, mens hendes makker fra året før, Demi Schuurs, denne gang var på den tabende side af nettet. Det var Azarenka og Bartys første turneringssejr som makkere.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Internazionali d'Italia 2019 androg € ????? (€ 5.207.405 for mænd og € for kvinder), der fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 1. april 2019 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 43 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 1. april 2019 (seks uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 25 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Eksterne henvisninger 
 Internazionali d'Italia

Noter 

2019
WTA Tour 2019
ATP Tour 2019